Џон Макенро је освојио турнир по други пут. У финалу је победио Бјерна Борга резултатом 7-6, 6-1, 6-7, 5-7, 6-4.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1980.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1980.